Poggiolino ima više značenja:
 Poggiolino, Arezzo
 Poggiolino, Bologna
 Poggiolino, Firenze